Morgengrauen steht für
 den beginnenden Übergang zwischen Nacht (astronomische Dämmerung) und Tag
 und die damit zusammenhängenden biologischen Phänomene, siehe Morgengrauen körperlicher Phänomene.

Buch- und Filmtitel
 Begegnung im Morgengrauen, Science-Fiction-Kurzgeschichte von Arthur C. Clarke aus dem Jahre 1950
 Bevor der Morgen graut, Kriminalroman von Viktor Arnar Ingólfsson von 2005
 Bis(s) zum Morgengrauen, Jugendbuch von Stephenie Meyer / Twilight – Bis(s) zum Morgengrauen, US-amerikanischeVerfilmung
 Im Morgengrauen (1985), Kurzgeschichtensammlung des US-amerikanischen Schriftstellers Stephen King
 Morgengrauen (Dean Koontz), Horrorroman
Morgengrauen (Selahattin Demirtaş), Kurzgeschichtensammlung
 sechster und abschließender Band der Horror-Reihe Nemesis von Wolfgang Hohlbein
 Spiel im Morgengrauen, Novelle Arthur Schnitzlers von 1926/27 / Spiel im Morgengrauen (Film), Verfilmung

Weitere Filme:
 Morgengrauen (1954), deutscher Spielfilm von Viktor Tourjansky
 Morgengrauen (1962/1963), Kurz-Spielfilm von Jürgen Hilgert und Gerhard Schmidt
 Morgengrauen (Literaturverfilmung), Kinofilm von Franz Seitz junior und Jochen Genzow
 Morgengrauen (Film) Fernsehfilm von Peter Sämann
 Polizeiruf 110: Morgengrauen, Fernsehfilm der ARD-Krimireihe Polizeiruf 110
 Vor Morgengrauen, US-amerikanischer Horrorfilm von Jeff Lieberman (1981)
 Im Morgengrauen ist es noch still, sowjetischer Antikriegsfilm (1972) 
 Das Morgengrauen, französischer Spielfilm von Miklós Jancsó (1985) nach dem Roman L'aube (1960) von Elie Wiesel
 Morgengrauen, deutscher Titel des internationalen Spielfilms Dawn (2014) von Romed Wyder, der ebenfalls auf Elie Wiesels Roman L'aube beruht

Kultur, weiteres:
 MorgenGrauen (Computerspiel), einen deutschsprachigen Multi User Dungeon
 ein Lied der Popgruppe Unheilig
 Dawn of Tears (deutsch etwa: Morgengrauen voller Tränen), eine spanische Melodic-Death-Metal-Band

Siehe auch:
 Dämmerung
 Twilight (Begriffsklärung)